Сваруп — индийская фамилия. Известные носители:
 Сваруп, Викас (род. 1961) — индийский романист и дипломат, работавший в Турции, США, Эфиопии, Великобритании и ЮАР.
 Сваруп, Давиде (род. 1974) — профессиональный музыкант и путешественник, играющий на перкуссионном музыкальном инструменте ханге